Busca e apreensão
Motor de busca
Busca e salvamento

Localidades
Busca (Cuneo), comuna italiana 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos